UCS — многозначная аббревиатура:
 Universal Character Set Универсальный набор символов — стандарт кодировки символов, определённый ISO/IEC 10646, UCS-2,UCS-4
 Uniform Color Scales Унифицированные цветовые шкалы UCS OSA — пространство цветов, разработанное Оптическим обществом Америки (OSA)
 United Card Service (Global Payments) — российская процессинговая компания
 United Control System — название первой версии ОС Miraculix

Для англоязычного уха аббревиатура неблагозвучна (напоминает )